Микьель () — итальянская фамилия.
 Микьель, Витале I (ум. 1102) — 33-й дож Венеции (1096—1102)
 Микьель, Витале II (ум. 1172) — 38-й дож Венеции (1156—1172)
 Микьель, Джованни (1447—1503) — итальянский кардинал, племянник Павла II
 Микьель, Доменико (ум. 1130) — 35-й дож Венеции (1118—1130)
 Микьель, Маркантонио (1484—1552) — венецианский патриций, писатель и коллекционер произведений искусства

См. также 
 Микель
 Микеле